Хенд Хира (; род. , Каир, Египет) — египетская уличная художница, чьи работы представляют собой смешение трафаретов и лозунгов. Она является одним из лидеров бума уличного искусства в Египте, возникшего с началом Арабской весны в 2011 году. Хира была активным участником кампании по борьбе с сексуальными домогательствами в Египте в ответ на распространение массового сексуального насилия в стране.

Биография 
Хенд Хира впервые стала широко известной в качестве художник после Египетской революции 2011 года. Во время своей учёбы в университете она работала дизайнером. Ныне Хенд Хира трудится на должности инженера-строителя, но продолжает создавать граффити.

Хенд Хира наносила на стены трафаретные граффити в окрестностях площади Тахрир во время сидячих забастовок в 2011 году. Она также начала серию граффити против сексуальных домогательств в Каире, которые наглядно демонстрировали проблемы, с которыми ныне сталкиваются женщины в египетском обществе.

Творчество 
Произведения Хенд Хиры можно увидеть на стенах Могаммы, административного здания на площади Тахрир, и на множестве улиц Каира. Её работы изображают её личную борьбу в качестве женщину и выходят за границы того, что считается социально приемлемым в египетском обществе. Она создала большинство своих знаменитых граффити во время Египетской революции, начавшейся в Каире в январе 2011 года. Примерно в это же время произошёл бум уличного искусства за счёт художников, таких как Хира, выражавших свою гражданскую позицию через своё искусство. Появление Хенд Хиры в журнале «Rolling Stone» помогло её работам получить признание, поскольку стала первой женщиной-художником граффити, показанной в этом издании. В интервью в «Rolling Stone» Хенд Хира утверждала, что стена является более мощным средством выражения, чем, например, медиаканал, так как её нельзя проигнорировать.

С помощью своего творчества Хенд Хира участвовала в кампаниях по борьбе с сексуальными домогательствами, и одна из её самых известных работ основана на суде над Самирой Ибрагим, которая обратилась в суд в августе из-за проверок на девственность военным врачом после того, как она и ещё несколько других женщин были задержаны во время протестной акции на площади Тахрир. Граффити Хиры представляет собой провокационный трафаретный контур женщины, перечёркнутый красным цветом, с подписью на арабском языке «Не трогайте. Кастрация ждёт.» Другой одной из её самых известных работ является изображение Иисуса, стоящего спиной к танку, стремящемуся его переехать, и держащего пустой знак протеста. Она была показана на выставке «Это не граффити» () в Галерее Таунхаус.

Хенд Хира черпает вдохновение для своих работ из книг и фильмов, а не от других художников. Она использовала ряд персонажей и личностей из мира литературы и кино в своей работе, включая Хинд Ростом, знаменитую египетскую актрису, прозванную «Мэрилин Монро Египта», и Ахмеда Заки, египетского актёра, снявшегося в классическом фильме 1980-х годов «Побег».

В интервью «Rolling Stone» Хенд Хира заявила, что её уличное искусство никогда не вызывало у неё проблем с властями. Однако некоторые из её работ были скрыты или удалены властями, а она подвергалась критики со стороны некоторых представителей общественности, которые считают её работы слишком оскорбительными. Многие художники со всего мира считают её источником вдохновения для своего творчества.

Примечания

Ссылки 
 Карта избранных работ Хенд Хиры

Граффитисты
Современные художники Египта